

Cinema
The Voices – film del 2014 diretto da Marjane Satrapi

Musica 

 The Voice – soprannome di Whitney Houston
 The Voice – soprannome di Frank Sinatra
 The Voice of Frank Sinatra – primo album in studio di Frank Sinatra
 The Voice – singolo dei The Moody Blues del 1981, dall'album Long Distance Voyager
 The Voice – album di Bobby McFerrin del 1984
 The Voice – EP dei Vicious Rumors del 1994
 The Voice – canzone di Eimear Quinn, vincitrice dell'Eurovision Song Contest 1996
 The Voice – album di Russell Watson del 2001
 The Voice – singolo di Lil Durk del 2020
 The Voice – album di Lil Durk del 2020

Televisione 
 The Voice – programma televisivo di genere talent show originario dei Paesi Bassi e trasmesso in molti paesi nel mondo
The Voice of Italy – versione italiana
The Voice – versione statunitense
The Voice of Germany – versione tedesca
The Voice Georgia – versione georgiana